

Geografia
Soria città spagnola 
Provincia di Soria
Club Deportivo Numancia de Soria
Diocesi di Osma-Soria

Retortillo de Soria 
Herrera de Soria
Portillo de Soria 
Rioseco de Soria
Fuentelsaz de Soria
Torrubia de Soria
La Póveda de Soria
Los Villares de Soria
 Soria Vecchia, frazione di Ozzero
 Soria – antico toponimo, usato nel medioevo per Siria

Persone

Giovanni Battista Soria - architetto italiano
Giuliano Soria - linguista italiano
Lorenzo Soria - giornalista italiano 
Vladimir Soria - calciatore boliviano
Giovanni Gualberto De Soria - filosofo italiano

Altro
Rifugio Soria Ellena